Miejscowości w USA:
 Tonawanda – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
 Tonawanda – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie
Gminy w USA:
 Tonawanda (ang. Tonawanda Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Erie